De vijftiende etappe van de Ronde van Spanje werd verreden op 4 september 2011. Het was een zware bergrit van Avilés naar Alto de El Angliru die werd verreden over 142,2 kilometer.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

15
Sport in Asturië